Biologia:
 Creixement bacterià, increment en el nombre de cèl·lules en un cultiu bacterià
 Creixement cel·lular, increment en el nombre de cèl·lules en un organisme o colònia
 Demografia:
 Creixement de la població o demogràfic, variació en el nombre d'individus d'una població d'éssers vius en un determinat període
 Creixement vegetatiu
 Economia: Creixement econòmic, increment en el valor total dels béns i serveis produïts per una economia
 Psicologia: Creixement personal